Министерство внутренних дел и юстиции Колумбии является национальным министерством исполнительного правительства Колумбии, которое несет ответственность за соблюдение закона и отправление правосудия, что эквивалентно министерствам юстиции и внутренних дел других стран.

Министры

Ссылки 
 

Колумбия
Министерства Колумбии
Колум